Дунайская армия — наименование полевой армии в России имперского периода, в различный период её истории:
 Дунайская армия — формирование в период Отечественной войны 1812 года.
 Дунайская армия — формирование в период Русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Дунайская армия — встречающиеся в литературе наименование Действующей Русской армии, во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Дунайская армия — формирование в период Первой мировой войны.

У других государств
 Дунайская армия — встречающиеся в литературе наименование Войсковой группы Макензена (Heeresgruppe Mackensen), под командованием германского генерал-фельдмаршала Макензена, в ходе Первой мировой войны.

См. также 
 Западная дунайская армия — формирование вооружённых сил Османской империи.
 Восточная дунайская армия — формирование вооружённых сил Османской империи.